The Earth is Not a Cold Dead Place är ett album av postrockbandet Explosions in the Sky, utgivet 2003.

Låtlista 
 "First Breath After Coma" - 9:33 
 "The Only Moment We Were Alone" - 10:14 
 "Six Days at the Bottom of the Ocean" - 8:43 
 "Memorial" - 8:50 
 "Your Hand in Mine" - 8:17

Album av Explosions in the Sky
Musikalbum 2003